The Cure, uma banda inglesa de rock
The Cure (álbum), um álbum dessa banda
"The Cure" (canção), de Lady Gaga
The Cure (1917), filme com Charlie Chaplin (1917)
The Cure (1995), filme com Annabella Sciorra (1995)

Desambiguação